Innisfail kan syfta på:

Innisfail, Queensland – en stad i Australien
Innisfail, Alberta – en stad i Kanada
Inisfail – poetiskt namn för Irland, se Amhrán na bhFiann

Se även
Innisfil, stad i Ontario i Kanada